Die Sorbus mougeotii-Gruppe umfasst Bastarde zwischen den Mehlbeeren-Arten des Sorbus aria-Komplexes und Sorbus aucuparia. Diese Gruppe umfasst die beiden erbfesten Bastarde Sorbus mougeotii und Sorbus austriaca.

Merkmale 
Die Arten sind Sträucher oder Bäume, die Sorbus aria stark ähneln. Die Blätter sind 1,3 bis 2,0-mal so lang wie breit und länglich bis beinahe kreisförmig geformt. Die Blattunterseite ist grauweiß-filzig, die Behaarung ist aber lockerer als bei Sorbus aria und die Haare sind mit 15 bis 30 Mikrometer auch dicker. Die Blatteinschnitte sind 1/8 bis 1/6 der Blattbreite lang.

Vorkommen 
Das Areal der Sorbus mougeotii-Gruppe umfasst die Pyrenäen, höhere Lagen im Südosten Frankreichs, in der Schweiz den Jura und das Mittelland, die Vogesen, die Alpen, die Karpaten sowie die Illyrischen Gebirge.

Belege 
 Herfried Kutzelnigg: Sorbus. In: Hans. J. Conert u. a. (Hrsg.): Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band 4 Teil 2B: Spermatophyta: Angiospermae: Dicotyledones 2 (3). Rosaceae 2. Blackwell 1995. ISBN 3-8263-2533-8

Mehlbeeren